Dit is een lijst van planetoïden 22701-22800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22701) - || 1998 RO38|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22702) - || 1998 RO40|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22703) - || 1998 RO44|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22704) - || 1998 RZ52|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22705) - || 1998 RF53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22706) - || 1998 RT56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22707) - || 1998 RN62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22708) - || 1998 RK66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22709) - || 1998 RR73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22710) - || 1998 RF75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22711) - || 1998 RZ75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22712) - || 1998 RF78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22713) - || 1998 RK79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22714) - || 1998 SR2|| 18 september 1998 || CSS
|-
| (22715) - || 1998 SQ6|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (22716) - || 1998 SV9|| 16 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22717) - || 1998 SF13|| 21 september 1998 || ODAS
|-
| (22718) - || 1998 SY15|| 16 september 1998 || Spacewatch
|-
| (22719) - || 1998 SH25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (22720) - || 1998 SF49|| 24 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22721) - || 1998 ST50|| 26 september 1998 || Spacewatch
|-
| (22722) - || 1998 SE54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (22723) - || 1998 SS58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (22724) - || 1998 SE59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (22725) - || 1998 SN62|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (22726) - || 1998 SZ72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (22727) - || 1998 SV82|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22728) - || 1998 SH106|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22729) - || 1998 SV110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22730) - || 1998 SY118|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22731) - || 1998 SD122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22732) - || 1998 SZ122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22733) - || 1998 SN132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22734) - || 1998 SQ133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22735) - || 1998 SZ134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22736) - || 1998 SM137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22737) - || 1998 SY139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22738) - || 1998 SL142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22739) - || 1998 SA144|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (22740) - || 1998 SX146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (22741) - || 1998 SQ154|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (22742) - || 1998 TX5|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (22743) - || 1998 TD18|| 13 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22744) - || 1998 TB34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (22745) - || 1998 TN34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (22746) - || 1998 UC7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (22747) - || 1998 UD7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (22748) - || 1998 UW8|| 17 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22749) - || 1998 UF19|| 27 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (22750) - || 1998 US20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (22751) - || 1998 UA27|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (22752) - || 1998 VS34|| 15 november 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (22753) - || 1998 WT || 16 november 1998 || LINEAR
|-
| (22754) - || 1998 WJ8|| 26 november 1998 || J. Broughton
|-
| (22755) - || 1998 WO9|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (22756) - || 1998 WA10|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (22757) - || 1998 WF11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (22758) - || 1998 WP18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (22759) - || 1998 XA4|| 11 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (22760) - || 1998 XR4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (22761) - || 1998 YH4|| 16 december 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (22762) - || 1998 YM12|| 27 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (22763) - || 1999 AW3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22764) - || 1999 AX3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22765) - || 1999 AR5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22766) - || 1999 AE7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (22767) - || 1999 AL21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (22768) - || 1999 AU32|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (22769) Aurelianora || 1999 BD4|| 19 januari 1999 || S. Sposetti
|-
| (22770) - || 1999 BR14|| 24 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (22771) - || 1999 CU3|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22772) - || 1999 CU17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22773) - || 1999 CV17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22774) - || 1999 CA19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22775) - || 1999 CV20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22776) - || 1999 CS24|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22777) - || 1999 CU29|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22778) - || 1999 CN63|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (22779) - || 1999 FU24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (22780) - || 1999 FS37|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (22781) - || 1999 GN4|| 10 april 1999 || K. Korlević
|-
| (22782) - || 1999 GJ19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (22783) - || 1999 GT52|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (22784) - || 1999 JM43|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (22785) - || 1999 JP62|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (22786) - || 1999 JY73|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (22787) - || 1999 JL81|| 14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (22788) - || 1999 JA136|| 15 mei 1999 || LONEOS
|-
| (22789) - || 1999 KA4|| 18 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (22790) - || 1999 KP4|| 20 mei 1999 || LINEAR
|-
| (22791) Twarog || 1999 LL7|| 14 juni 1999 || G. Bell
|-
| (22792) - || 1999 NU || 7 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (22793) - || 1999 NW1|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22794) - || 1999 NH4|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22795) - || 1999 NX14|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22796) - || 1999 NH18|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22797) - || 1999 NO18|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22798) - || 1999 NU18|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22799) - || 1999 NH21|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (22800) - || 1999 NY22|| 14 juli 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten